De nombreuses personnes sont connues sous le nom de Guido de Pise, Guido da Pisa, Guido Pisanus  ou Guy de Pise, notamment  :
  (mort en 1149), diplomate catholique et cardinal-diacre de Santi Cosma e Damiano à partir de 1132.
 Guido Pisanus (mort le ), savant, historien et géographe, diacre de Pise ;
 Guido da Pisa (XIVe siècle), commentateur de l'Enfer de Dante Alighieri.

Voir aussi